Griesbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Griesbeck (* 1958), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Cornelia Griesbeck (* 1965), deutsche Politikerin (CSU)
 Hans Griesbeck (1898–1966), deutscher Politiker (KPD)
 Harry Griesbeck (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Nathalie Griesbeck (* 1956), französische Politikerin (MoDem) 
 Robert Griesbeck (1950–2011), deutscher Grafiker, Fotograf, Autor und Herausgeber
 Sebastian Griesbeck (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Florian Griespek von Griespach